El Collet de Sant Pere, o Coll de la Crossa, és una collada situada a 926,8 metres d'altitud del terme municipal de l'Estany, a la comarca del Moianès.

Està situat a prop i al nord-oest del nucli urbà de l'Estany, en el punt d'enllaç entre el Puig de la Caritat, al nord, i el turó de la Devesa. Queda bastant a prop i al nord-oest de la masia de Cal Noguera. És a l'extrem sud-oest del Pla de la Crossa, a llevant del Serrat de Puigmartre. En el costat nord-est del coll hi ha les restes de l'església de Sant Pere del Coll de la Crossa.

D'ell surten cap al nord-oest el Camí de Santa Maria d'Oló a l'Estany -o a l'inrevés- i cap a l'oest el Camí de Puigmartre.

Sant Pere